Волков, Сергей Петрович:
 Волков, Сергей Петрович (1889—1971) — краевед, писатель и педагог.
 Волков, Сергей Петрович (1915—1977) — Герой Советского Союза.